En Pologne, Bugaj peut désigner :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Bugaj, une localité du powiat de Chodzież ;
 Bugaj, un village du powiat de Kalisz ;
 Bugaj, un village du powiat de Koło ;
 Bugaj, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski ;
 Bugaj, une localité de la gmina de Kleszczewo, dans le powiat de Poznań ;
 Bugaj, un village de la gmina de Pobiedziska, dans le powiat de Poznań ;
 Bugaj, une localité forestière du powiat de Szamotuły ;
 Bugaj, un village du powiat de Września.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Bugaj, un village du powiat de Pajęczno ;
 Bugaj, un village du powiat de Radomsko.

 dans la voïvodie d'Opole :
 Bugaj, un village.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Bugaj, un village du powiat de Gorlice ;
 Bugaj, un village du powiat de Wadowice.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Bugaj, un village du powiat de Busko ;
 Bugaj, un village du powiat de Jędrzejów ;
 Bugaj, un village du powiat de Kielce ;
 Bugaj, un village du powiat de Pińczów ;
 Bugaj, un village du powiat de Sandomierz ;
 Bugaj, un village du powiat de Skarżysko.